Spoorlijn 140 (België), een Belgische spoorlijn die Ottignies-Louvain-La-Neuve verbindt met Marcinelle
Spoorlijn 140 (Polen)
Spoorlijn 140 (Tsjechië), een Tsjechische spoorlijn die loopt van Cheb naar Chomutov